Vålerenga (offiziell: Vålerenga IF Fotball (Vålerengens Idrettsforening)) ist die Fußballabteilung des Vålerenga IF (VIF) aus der norwegischen Hauptstadt Oslo. Der VIF wurde am 29. Juli 1913 gegründet. Seit der Einführung der höchsten norwegischen Spielklasse trat Vålerenga über die Jahre im Bislett-Stadion und im Ullevaal-Stadion an. Seit September 2017 trägt der Verein seine Heimspiele in der privat finanzierten Intility Arena aus. Es ist die erste eigene Spielstätte von Vålerenga mit 17.333 Plätzen. Die Farben des in der Presse regelmäßig VIF abgekürzten Vereins sind Blau/Weiß/Rot.

Seinen ersten Meistertitel konnte der Klub 1965 feiern. Anfang der 1980er Jahre war die erfolgreichste Zeit für Vålerenga, man gewann die Meisterschaft 1981, 1983 und 1984. Im Jahr 2005 wurde der Verein nach über 20-jähriger Durststrecke mit hauchdünnem Vorsprung erstmals wieder Meister. Den norwegischen Pokalwettbewerb konnte Vålerenga bisher vier Mal gewinnen: 1980, 1997, 2002 und 2008. Der Verein nahm insgesamt 17 Mal an europäischen Wettbewerben teil, zuletzt in der Spielzeit 2011/12 an der Europa League. Die Gesamtbilanz: 52 Spiele, 12 Siege, 16 Unentschieden, 24 Niederlagen, 56:86 Tore.

Sportliche Erfolge 
 Norwegischer Meister: 5× (1965, 1981, 1983, 1984, 2005)
 Norwegischer Pokalsieger: 4× (1980, 1997, 2002, 2008)

Spieler und Trainer

Spieler

Trainer 
  Kjetil Rekdal (2004–2006, 2013–2016)
  Martin Andresen (2018–2019)
  Dag-Eilev Fagermo (2020–)

Weitere Spieler und Trainer sind in der :Kategorie:Person (Vålerenga Oslo) zu finden.

Platzierungen

Siehe auch 
 Vålerenga Oslo (Frauenfußball)
 Vålerenga Ishockey
 Vålerenga Trolls

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Norwegischer Fußballverein
Valerenga
Valerenga Oslo